Лаппалайнен () — фінське прізвище. Відомі носії:

 Каарло Лаппалайнен (1877—1965) — фінський стрілець.
 Лассі Лаппалайнен (нар. 1998) — фінський футболіст.
 Міркка Лаппалайнен (нар. 1975) — фінський історик.
 Онні Лаппалайнен (1922—1971) — фінський гімнаст.
 Еліна Лаппалайнен (нар. 1984) — фінський журналіст.

фінські прізвища